Шарагайское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Балаганском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Шарагай.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 547 человек, в том числе 259 мужчин и 288 женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области